All the Things She Said (Simple Minds), een nummer uit 1986 van de Schotse band Simple Minds
All the Things She Said (t.A.T.u.), een nummer uit 2002 van het Russische duo t.A.T.u.